Léo Gravelle (né le  à Aylmer, dans la province de Québec au Canada, et mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1942-1943 || Sailors de Port Colborne || OHA-B ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1943-1944 || Lions de Brantford || OHA-B ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1944-1945 || Majors de St. Michael's || JOHA ||17 ||30 ||22 ||52 ||6 ||9 ||12 ||9 ||21 ||0
|- 
|1945 || Majors de St. Michael's || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||13 ||10 ||3 ||13 ||8 
|- 
|1945-1946 || Royals de Montréal || LHSQ ||34 ||21 ||21 ||42 ||20 ||11 ||10 ||4 ||14 ||4
|-
|1946-1947 || Royals de Montréal || LHSQ ||2 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-1947 || Canadiens de Montréal || LNH ||53 ||16 ||14 ||30 ||12 ||6 ||2 ||0 ||2 ||2
|- 
|1947-1948 || Huskies de Houston || USHL ||24 ||14 ||15 ||29 ||7 ||12 ||4 ||3 ||7 ||0
|-
|1947-1948 || Bisons de Buffalo || LAH ||29 ||11 ||13 ||24 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1947-1948 || Canadiens de Montréal || LNH ||15 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1948-1949 || Bisons de Buffalo || LAH ||25 ||6 ||4 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1948-1949 || Canadiens de Montréal || LNH ||36 ||4 ||6 ||10 ||6 ||7 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 1949-1950 || Canadiens de Montréal || LNH ||70 ||19 ||10 ||29 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1950-1951 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||15 ||4 ||6 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|1950-1951 || Canadiens de Montréal || LNH ||31 ||4 ||2 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Red Wings de Détroit || LNH ||18 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

|-
|1951-1952 || Sénateurs d'Ottawa || LHMQ ||59 ||18 ||26 ||44 ||17 ||7 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|1952-1953 || Sénateurs d'Ottawa || LHMQ ||60 ||28 ||28 ||56 ||4 ||11 ||2 ||5 ||7 ||0 
|-
|1953-1954 || Sénateurs d'Ottawa || LHQ ||68 ||45 ||41 ||86 ||6 ||22 ||9 ||7 ||16 ||8
|-
|1954-1955 || Ottawa/Chicoutimi || LHQ ||45 ||13 ||14 ||27 ||6 ||7 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1955-1956 || Royals de Montréal || LHQ ||42 ||13 ||12 ||25 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-

| 223 || 44 || 34 || 78 || 42 || 17 || 4 || 1 || 5 || 2

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey du Québec
 Première équipe d'étoiles en 1953-1954
Ligue canadienne de hockey
 Coupe Memorial en 1944-1945

Transactions en Carrière
 Le  : signe avec les Canadiens de Montréal.
 Le  : échangé aux Red Wings de Détroit par les Canadiens de Montréal en retour de Bert Olmstead.
 Le  : droits vendus aux Sénateurs d'Ottawa par les Red Wings de Détroit.

Notes et références 

Naissance en juin 1925
Naissance à Gatineau
Personnalité sportive liée à Gatineau
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Décès en octobre 2013
Décès à 88 ans
Attaquant de hockey sur glace